Primeira Batalha do Marne — de 5 a 12 de setembro de 1914
 Segunda Batalha do Marne — de 15 de julho a 5 de agosto de 1918

Desambiguações de guerras e batalhas